Marcel Noebels (né le  à Tönisvorst en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

Il est choisi par les Flyers de Philadelphie au quatrième tour,  rang au total, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Il remporte la médaille d'argent avec l'équipe nationale d'Allemagne lors des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Krefeld Pinguine || DEL || 33|| 1|| 2|| 3|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 66|| 28|| 26|| 54|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 31|| 10 || 14 || 24 || 18 || -|| - || - || -|| -
|-
| 2011-2012 || Winterhawks de Portland || LHOu || 31|| 10 || 24 || 34 || 8|| 22|| 8|| 15|| 23|| 6
|-
| 2012-2013 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 43|| 13|| 10|| 23|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Titans de Trenton || ECHL || 31|| 11|| 19|| 30|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 52|| 3|| 8|| 11|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin || DEL || 35|| 7|| 13|| 20|| 40|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin || DEL || 52|| 11|| 22|| 33|| 43|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2016-2017 || Eisbären Berlin || DEL || 5|| 3|| 1|| 4|| 2|| 14|| 3|| 5|| 8|| 8
|-
| 2017-2018 || Eisbären Berlin || DEL || 52|| 11|| 19|| 30|| 10|| 18|| 6|| 8|| 14|| 12
|-
| 2018-2019 || Eisbären Berlin || DEL || 49|| 9|| 25|| 34|| 24|| 8|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin || DEL || 52|| 23|| 26|| 49|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Eisbären Berlin || DEL || 36|| 6|| 36|| 42|| 12|| 9|| 1|| 9|| 10|| 12
|-
| 2021-2022 || Eisbären Berlin || DEL || || || || || ||

Au niveau international

|-
| 2009 || align=left| Allemagne U18 || align="left"|Championnat du monde U18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4 || align="left"|  place
|-
| 2010 || align=left| Allemagne U18 || align="left"| Championnat du monde U18 Div. I || 5 || 9 || 10 || 19 || 0 || 11 || align="left"|  place Div. I
|-
| 2011 || align=left| Allemagne U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 2 || 3 || 0 || -4 || align="left"|  place
|-
| 2012 || align=left| Allemagne U20 || align="left"| Championnat du monde junior Div.IA || 5 || 4 || 5 || 9 || 6 || +5 || align="left"|  place Div. IA
|-
| 2013|| align=left|  || align="left"|Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2014|| align=left|  || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2016|| align=left|  || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 2|| +3|| align="left"|  place
|-
| 2018 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || +1 || align="left"| place
|-
| 2018 || align=left| || align="left"|Jeux olympiques || 7|| 1|| 0|| 2|| 2 || +2|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2019 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 ||-3 || align="left"| place
|-
| 2021 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 5|| 8|| 2|| +5|| align="left"|  place
|-
| 2022 || align=left| || Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0 || -3|| align="left"|  place

Trophées et honneurs personnels

Références 

Naissance en mars 1992
Naissance à Tönisvorst
Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022